I liga 2017/2018 – 70. edycja rozgrywek ogólnokrajowych drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Ich sponsorem tytularnym było przedsiębiorstwo Nice, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Nice I liga. Brało w nich udział 18 drużyn, grając systemem kołowym.

Sezon rozpoczął się 28 lipca 2017, a zakończył się 3 czerwca 2018. Pierwszą bramkę w rozgrywkach strzelił w 46. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Łukasz Wroński (mecz zakończył się wynikiem 1:0).

Awans do Ekstraklasy wywalczyły  (jako mistrz I ligi) i . Do II ligi spadły: ,  i  oraz  (po przegranej w barażach o utrzymanie).

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2017/2018 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowano awansem do Ekstraklasy. Trzy ostatnie zespoły spadły do II ligi, 15. drużyna zagrała w barażach o utrzymanie z 4. zespołem II ligi.

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 
Uwaga: zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych.
Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną i wiosenną.

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany zostanie dwumecz barażowy o miejsce w I lidze w sezonie 2018/2019 pomiędzy 15. drużyną I ligi a 4. zespołem II ligi. Losowanie gospodarza pierwszego spotkania przeprowadzono 17 maja 2018.

 nie utrzymała miejsca na drugim poziomie ligowym.

Wynik dwumeczu – 3:2 dla Garbarni.

Trenerzy 
Stan na koniec sezonu. Źródło: 90minut.pl

Zmiany trenerów

Stadiony

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie